La nazionale di pallacanestro della Grecia Under-20 o nazionale di pallacanestro greca Under-20, ex nazionale greca Juniores e nazionale greca Under-22, è una selezione giovanile della nazionale greca di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità greca di età non superiore ai 20 anni. Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.
Nel corso degli anni questa selezione ha subito alcuni cambiamenti nel nome, dovuti agli adeguamenti nelle normative della FIBA in fatto di classificazione delle categorie giovanili.
Agli inizi la denominazione originaria era Nazionale Juniores, in quanto la FIBA classificava le fasce di età sotto i 22 anni con la denominazione "juniores". In seguito, denominazione e fasce di età sono state equiparate, divenendo Nazionale Under 22. Dal 2000, la FIBA ha modificato nuovamente il tutto, equiparando sotto la dicitura "under 20" sia denominazione che fasce di età. Da allora la selezione ha preso il nome attuale.

Attualmente l'allenatore è Kōstas Missas.

Partecipazioni

Mondiali Under-21 
1993 - 5º
2005 -  2º

FIBA EuroBasket Under-20 

1992 -  2º
1994 - 4°
1996 - 6º
1998 - 11°
2000 - 7°

2002 -  1°
2004 - 4°
2005 - 5º
2006 - 8°
2007 - 13°

2008 - 13°
2009 -  1°
2010 -  2°
2011 - 12°
2012 - 8°

2013 - 5°
2014 - 6°
2015 - 18°
2017 -  1°
2018 - 13°
2019 - 9°

Formazioni

Mondiali

Europei

Nazionali giovanili 
 Nazionale Under-18
 Nazionale Under-16

Collegamenti esterni 

Grecia
Under 20